La prova dels 10 km masculí al Campionat del Món de natació de 2015 se celebrà a Rússia el 27 de juliol. Els 10 primers nedadors es classificaven directament per als Jocs de Rio

Resultats 
La cursa va començar a les 13:00.

Referències 

10 masculi